Regne de Kashi, un dels 16 Maha janapades (grans regnes de l'Índia del Nord vers 600-200 aC)
 Kashi, nom alternatiu de Benarés o Varanasi (agafat per estar a la vora dels rius Varana i Asi)